Ženská dvouhra ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z kvalifikačního turnaje, odehrávajícího se mezi 20. až 25. červnem, postoupilo třináct hráček. Los se uskutečnil v pátek 25. června 2016. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala částku 2 000 000 liber, finalistka pak poloviční prémii.

Na počátku turnaje soupeřilo o post světové jedničky pět nejvýše nasazených hráček – Serena Williamsová, Garbiñe Muguruzaová, Agnieszka Radwańská, Angelique Kerberová a Simona Halepová.

Bývalá světová jednička Caroline Wozniacká nefigurovala mezi nasazenými tenistkami na Grand Slamu poprvé od Australian Open 2008, což představovalo přerušení šňůry třiceti dvou turnajů. Premiérově od US Open 2002 na grandslamu nestarovala ani jedna z dvojice bývalých světových jedniček – na dva roky suspenzované Marie Šarapovové či Viktorie Azarenkové, která odstoupila 24. června pro zranění pravého kolene. Johanna Kontaová se stala první nasazenou Britkou v pavouku od roku 1984.

Významné zápasy 

Španělská světová dvojka Garbiñe Muguruzaová podlehla ve druhém kole 124. hráčce žebříčku Janě Čepelové, která postoupila z kvalifikace. Slovenka tak při své jedenácté grandslamové účasti v hlavní soutěži navázala na vyřazení světové trojky Simony Halepové, kterého dosáhla v ročníku 2015. Na jejím poklesu klasifikací se podílelo prodělané poranění zad a pneumonie v předešlé sezóně. Proti hráčkám elitní světové pětky měla po výhře aktivní poměr 3–2.

Sedmá nasazená Švýcarka Belinda Bencicová skrečovala utkání druhého kola proti americké kvalifikantce Julii Boserupové, která figurovala na 225. příčce žebříčku. Příčinou se stalo poranění levého zápěstí. Švýcarka tak opustila okruh dva týdny poté, co se na něj vrátila po pauze způsobené zraněním kostrče.

Stejně jako na Australian Open dohrála ve druhé fázi dvojnásobná šampionka turnaje Petra Kvitová, která nestačila na 35. hráčku žebříčku Jekatěrinu Makarovovou po nezvládnutýh koncovkách obou setů. Zápas byl přerušován dešťovými přeháňkami. Horšího wimbledonského výsledku dosáhla jen při startech v letech 2008 a 2009.

Světová jednička Serena Williamsová zdolala ve třetím kole za 52 minut Němku Anniku Beckovou, která ji odebrala jen tři gamy. Tím dosáhla na jubilejní 300. grandslamové vítězství (poměr 300–42) a v historických tabulkách se odpoutala od druhé Chris Evertové (299 výher). Za Martinou Navrátilovou zaostávala o šest vyhraných zápasů. Do druhého týdne turnaje vstupovala jako světová jednička žebříčku WTA ve 300. týdnu, čímž se stala třetí hráčkou od jeho zavedení, která tuto hranici překonala.

Polská světová trojka Agnieszka Radwańská vypadla ve čtvrtém kole po dramatické bitvě se Slovenkou Dominikou Cibulkovou, když o vítězce rozhodl až závěr třetí sady v poměru 9–7. Již ve druhé sadě Polka odvrátila mečbol. Na prahu vyřazení se ocitla již ve druhém kole proti Chorvatce Aně Konjuhové poté, co zvládla zachránit tři mečboly soupeřky. V předešlých čtyřech letech došla třikrát minimálně do semifinále. Pokud by Cibulková postoupila až do finále konaného 9. července, musela by řešit kolizi s naplánovou svatbou na tento den.

36letá Venus Williamsová se stala nejstarší semifinalistkou na Grand Slamu od Wimbledonu 1994, kdy do této fáze postoupila tehdy 37letá Martina Navrátilová. Do svého devátého londýnského semifinále prošla po sedmi letech jako třetí žena historie turnaje starší 36 let. Všech osm předchozích utkání vyhrála. Poprvé v otevřené éře tenisu se do semifinále jediného grandslamu probojovaly dvě hráčky, kterým bylo více než 34 let. Průměrný věk všech čtyř účastnic činil 31 let a 9 měsíců, což opět znamenalo nejvyšší věk v celé open éře grandslamu.

Ruska Jelena Vesninová postoupila přes deblovou spoluhráčku Jekatěrinu Makarovovou a poté Dominiku Cibulkovou do svého premiérového semifinále singlu na grandslamu. Stalo se tak při její 42 účasti na turnajích velké čtyřky, čímž se zařadila po bok Nathalie Tauziatové na třetí místo v této statistice, když více startů k průniku do prvního semifinále potřebovaly jen Jelena Lichovcevová (46) a Roberta Vinciová (44). Od zavedení 32členného systému nasazování v roce 2001 byla Vesninová pátou nenasazenou semifinalistkou ve Wimbledonu.

Serena Williamsová: Vyrovnání rekordu Grafové 

Finálové utkání nabídlo stejné obsazení hráček jako v závěrečné fázi Australian Open 2016, tedy obhájkyně titulu a světová jednička Serena Williamsová proti čtvrté nasazené Němce Angelique Kerberové. Dvě stejné hráčky se naposledy ve finále nějakého z turnaje velké čtyřky utkaly na Australian Open a ve Wimbledonu v roce 2006, kdy Francouzka Amélie Mauresmová porazila v obou duelech o titul belgickou tenistku Justine Heninovou. Kerberová se mohla stát třetí německou tenistkou, která by v areálu All England Clubu triumfovala.

Svou 22. grandslamovou trofej a vyrovnání rekordu otevřené éry Steffi Grafové v počtu zisků Grand Slamů si zajistila Williamsová, která svou sokyni přemohla po výsledku 7–5 a 6–3. Obě tenistky si v úvodní sadě držely své podání až do jedenáctého gemu, kdy Kerberová nabídla soupeřce dva brejkboly, kdy druhý z nich Američanka využila a při vlastním servisu doservírovala set, který získala poměrem 7–5.

Ve druhém setě se pro Němku naskytla šance k brejknutí soupeřky, když ji za stavu 3–3 nabídla Williamsová první – a nakonec i poslední – brejk v utkání, který ovšem odvrátila esem. Hned v následující hře si za stavu 4–3 vyšlápla na podání Kerberové, a poté utkání uzavřela čistou hrou na podání. Po hodině a 23 minutách hry se tedy z vítězství radovala starší z obou soupeřek.

Ceremoniál
Při slavnostním ceremoniálu pak dojatá Američanka uvedla: „Je to nádherný pocit být tu. Děkuji Bohu za to, že mi umožnil tohle všechno. Děkuji rodině i celému týmu za podporu. Je to neuvěřitelný pocit, pro který se jen těžko hledají slova. Už se tu cítím jako doma. Miluju zdejší prostředí a zápasy na centrálním kurtu.“ Němka své sokyni pogratulovala: „Ze všeho nejdřív bych chtěla pogratulovat Sereně, která dnes vyhrála zcela zaslouženě. Odehrála úžasný zápas, ve kterém výborně podávala a znovu ukázala, že je to jedna z nejlepších hráček na světě. Opravdu upřímně ti gratuluji k titulu, zasloužíš si ho.“

Grandslamové milníky

Williamsová mohla rekord Grafové dorovnat už dříve, když neuspěla již v semifinále US Open 2015, ve finále Australian Open 2016 a ani v přímém boji o titul na French Open 2016. Němku a Dorotheu Lambertovou Chambersovou vyrovnala i v počtu wimbledonských vavřínů, když v Londýně triumfovala posedmé a za rekordmankou v této statistice Martinou Navrátilovou zaostávala o dvě trofeje. Grafová 22. grandslam získala po 303 odehraných zápasech, Williamsová k tomu potřebovala 346 utkání a po turnaji měla 304. vítězství, což ji řadilo na druhou příčku za Navrátilovou (307). Jednalo se o její šedesátou čtvrtou účast na turnajích velké čtyřky, z nichž více než třetinu vyhrála a 14 bez ztráty setu. Prodloužila také rekordní rozpětí mezi premiérovou a poslední trofejí na 16 let a 10 měsíců.

Poražená finalistka Kerberová se v následném vydání žebříčku WTA posunula ze čtvrtého místa na druhou příčku. Němka byla po Šafářové teprve druhou levorukou tenistkou, jíž Američanka zdolala v grandslamovém finále.

Americká šampionka vyhrála na okruhu WTA Tour své třicáté druhé finále z předchozích 37 odehraných, po Courtové (11–1) měla druhou nejvyšší úspěšnost v grandslamových finále open éry (22–6). Ve věku 34 let a 288 dní se stala nejstarší vítězkou majoru v otevřené éře, v níž také vévodila statistice osmi získaných trofejí po 30 roku života (Courtová a Navrátilová získaly po třech). Jedinou hráčkou historie, která vyhrála Wimbledon po dvou předchozích finálových porážkách na grandslamu v téže sezóně byla před ní v roce 1987 Martina Navrátilová.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference 

Wimbledon 2016